Madeira kan syfta på: 

 Madeiravin – ett starkvin från den portugisiska ön Madeira
 Madeiraduva – en duva endemisk för ön Madeira

Geografi

 Madeira (flod) – en flod i Brasilien och Bolivia

Brasilien 

 Tabira (ort), Pernambuco,

Portugal 

 Ilha da Madeira (ö i Portugal)  
 Madeira  distrikt, 
 Madeirã  freguesia, Castelo Branco, Oleiros,

Se även 
 Cristiano Ronaldos internationella flygplats – en internationell flygplats på den portugisiska ön Madeira

Sydafrika 

 Madeira (berg), Östra Kapprovinsen, Chris Hani District Municipality,

USA 

 Madeira (ort), Ohio, Hamilton County,

Se även 
 Ilha da Madeira
 Río Madera

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Portugalförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar